Grazia Patricia ist eine österreichische Drag Queen, die als Schauspielerin, Moderatorin & Musikkabarettistin arbeitet. Hinter der Kunstfigur steckt der Schauspieler Patrick Weber.

Leben und Karriere 
Der gebürtige Grazer studierte an der Schauspielakademie Elfriede Ott in Wien. Seit seinem Diplom 2012 ist er in der freien Szene tätig. Berufliche Wegstationen waren u. a. Oper Graz, Scala Theater Wien, Stadttheater Mödling, Theater im Bunker Mödling, Atelier Theater Wien, Nestroyfestspiele Maria Enzersdorf, Festspiele Stockerau, die Sommernachtskomödie Rosenburg und der Märchensommer Niederösterreich. 

Erste Erfahrungen in der Travestie sammelte die Künstlerin bei der Dona Loca Revue in ihrer Heimat. Damals noch unter dem Namen Reeno Rainbow, später dann Patricia Puff um dann als sogenannte Kleinkunstprinzessin, Grazia Patricia voll durchzustarten.

Musikkabarett 
Grazia Patricia ist gemeinsam mit ihrem Pianisten Andreas Brencic auf den Kleinkunstbühnen in Österreich unterwegs. Seit 2016 sind folgende Programme entstanden: Liebeskarussell (2016), Weihnachtskarussell (2017), Ahoi! (2018), Patricia singt! (2019), Teilzeitfrau (2020) & Eilig Abend! (2022). 

Dabei arbeitete sie ua. mit Monica Weinzettl, Gerold Rudle und Christian Graf.

Moderation 
Als Moderatorin kennt man Grazia Patricia unter anderem vom Wiener Rotkreuzball, der Salon Kitty Revue, der Cirque Rouge Silvestergala und dem Original ORF Public Viewing des ESC 2022 im Das Vindobona in Wien. Am Grazer Tuntenball wird sie 2023 ihr Debüt als Hauptmoderatorin geben.

Gemeinsam mit Drag Queen Metamorkid präsentiert sie monatlich den Club Couleur - Revue mit Vielfalt und Farbgehalt! und gibt queeren Künstlern die Chance sich auf einer großen Bühne sich auszuprobieren.

ORF Comedy Challenge 
Im Herbst 2022 wirkte Grazia in der ORF Castingsendung Die Comedy Challenge - das kann ja heiter werden! mit, die von Gabi Hiller moderiert wurde. Im Finale begeisterte sie die Jury rund um Angelika Niedetzky, Andreas Vitasek, Manuel Rubey & Robert Palfrader. In dieser Sendung mussten sich acht Kandidaten unterschiedlichsten Challenges stellen die hauptsächlich aus Improvisation und Stand-up bestanden.

Queens of Vienna 
Unter dem Titel „Queens of Vienna“ portraitiert der WienTourismus die Drag-Szene in der Hauptstadt. Stars der Kurzdoku sind drei Drag Queens: Grazia Patricia, Metamorkid und Ryta Tale. Das rund 10-minütigen Video zeigt die drei Künstlerinnen privat und live auf der Bühne. Für die Dreharbeiten öffneten Wiens Top-Locations – vom Schloss Schönbrunn und dem Belvedere über das Burgtheater und das Gartenbaukino bis zum Ernst Fuchs Museum – ihre Türen und bilden so die Kulisse für die exzentrischen Auftritte der drei Drag Queens.

Einzelnachweise 

Pseudonym
Travestiekünstler
Darstellender Künstler (Österreich)
Österreicher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann